Fame Academy est une émission de télé-réalité musicale britannique, diffusée sur BBC en 2002 et 2003.

Produite par Endemol, l'émission est l'adaptation britannique de Star Academy. Un spin-off a été produit à partir de l'émission, Comic Relief Does Fame Academy.

Lien externe 
 Fame Academy sur BBC Online

Royaume-Uni